Де́нзел Дю́мфрис (; ) — нидерландский и арубанский футболист. Выступает на позиции правого защитника. Игрок клуба «Интернационале» и национальной сборной Нидерландов, бывший игрок национальной сборной Арубы.

Клубная карьера 
В 2014 году перебрался из академии «Барендрехта» в роттердамскую «Спарту». 20 февраля 2015 года дебютировал за неё в поединке Эрстедивизи против «Эммена». Всего в премьерном сезоне провёл три встречи.

Сезон 2015/2016 провёл твёрдым игроком основы, принял участие в 31 поединке. 18 января 2016 года забил первый профессиональный гол, отличившись в поединке с «Валвейком». В общем итоге, помог команде стать чемпионом сезона и подняться на ступеньку выше. Был назван лучшим молодым игроком сезона в Эрстедивизи.

7 августа 2016 года дебютировал в Эредивизи поединком против «Аякса», выйдя в стартовом составе и проведя на поле весь матч.

В 2017 году перешёл в «Херенвен». В сезоне 2017/18 принял участие в 33 матчах чемпионата Нидерландов и забил три гола.

В июне 2018 года перешёл в ПСВ, с которым подписал контракт на 5 лет.

Карьера в сборной 
Приглашался в юношескую сборную Нидерландов. В возрасте 17 лет провёл две встречи за главную сборную Арубы — 28 и 31 марта 2014 года против сборной Гуама.

В октябре 2018 года был впервые вызван в национальную сборную Нидерландов. 13 октября дебютировал за команду в матче Лиги Наций против Германии.

13 июня 2021 года забил свой первый гол за сборную Нидерландов, поразив ворота сборной Украины в матче Евро 2020. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу нидерландской команды, а гол Дюмфриса стал победным. В следующем матче на Евро — против Австрии — вновь сумел отличиться забитым голом. Кроме того, по итогу игр против Украины и Австрии признавался лучшим игроком матчей. На турнире принял участие во всех четырёх играх сборной Нидерландов, которая дошла до стадии 1/8 финала.

Достижения

Командные 
ПСВ
 Вице-чемпион Нидерландов (2): 2018/19, 2020/21

«Спарта»
 Победитель Первого дивизиона Нидерландов: 2015/16

«Интернационале»
 Обладатель Кубка Италии: 2021/22
 Обладатель Суперкубка Италии (2): 2021, 2022

Сборная Нидерландов
 Финалист Лиги наций УЕФА: 2018/19

Личные 
 Член команды года чемпионата Нидерландов: 2018/19

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи за сборные 

Итого: 2 матча / 1 гол; 1 победа, 1 ничья, 0 поражений.

Итого: 23 матча / 2 гола; 14 побед, 4 ничьи, 5 поражений.

Примечания 

Футболисты Арубы
Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Арубы по футболу
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Спарта» Роттердам
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Интернационале»